De Pionier (molen), een molen in Slagharen
De Pionier (Haarlem), een flatgebouw in Haarlem

Zie ook
Pionier, iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt